La lex Atinia puede referirse a una de las dos leyes de la Antigua Roma.

Lex Atinia (197 a. C.) 
La lex Atinia de usucapione fue introducida por Cayo Atinio Labeo en 197 a. C. La ley trataba sobre la usucapión, la adquisición de un título o derecho de propiedad por posesión ininterrumpida e indiscutible por un plazo prescrito.

La ley prohibía la adquisición del título por posesión continuada de bienes robados. Aulo Gelio (17.7) la cita con su significación.

Lex Atinia de tribunis plebis (149 a. C.) 
La lex Atinia de tribunis plebis in senatum legendis fue una ley por la que se disponía que los tribunos de la plebe podían entrar en el Senado romano. Existe debate sobre su fecha exacta (finales del siglo II a. C. o 149 a. C.) y sus disposiciones. Probablemente dio derecho a los titulares del cargo a sentarse en el Senado como tribuniscius y una presunción de inclusión para la próxima lectio senatorial.

Véase también 
 Ley romana
 Anexo:Leyes romanas

Referencias

Enlaces externos 
 Puente y Franco, Antonio de y Francisco Díaz, José. Historia de las leyes, plebiscitos y senadoconsultos más notables desde la fundación de Roma hasta Justiniano. Madrid. Imprenta de Don Vicente de Lalama, 1840.
 The Roman Law Library, incl. Leges. Y. Lassard y A. Koptev. Iustinianus Project. Consultado el 11 de febrero de 2020.
 Lex Aebutia. De Harry Thurston Peck, "Harpers Dictionary of Classical Antiquities" (Perseus Project). Consultado el 11 de febrero de 2020.
 

Derecho en el siglo II a. C.
Atinia
197 a. C.
149 a. C.